Рандю, Амбруаз (1778—1860) — французский учёный-педагог, отец юриста Амбруаза Р. и публициста Эжена Р.
 Рандю, Амбруаз (; 1820—1864) — французский юрист; тёзка своего отца, педагога Амбруаза Рандю.
 Рандю, Эжен (1824—1902) — французский публицист клерикального направления; сын педагога Амбруаза Рандю.

См. также 
 Болезнь Рандю — Ослера.

Примечания